Дун Бінь (кит. 董斌, нар. 22 листопада 1988, Хунань, Китай) — китайський легкоатлет, що спеціалізується на потрійному стрибку, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Ла-Бінь (фр. La Bigne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос. 
 Тан Бінь (кит. 唐 宾, 25 квітня 1986) — китайська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.